Adrian Carambula (né en 1988), joueur de beach-volley uruguayen naturalisé italien
 Marcos Carámbula (né en 1947), homme politique uruguayen
 María Carámbula (née en 1968), actrice uruguayenne